Конкурс песни Евровидение 1980 — 25-й конкурс песни «Евровидение». Он прошёл 19 апреля 1980 года в городе Гаага (Нидерланды), в местном Дворце конгрессов, несмотря на победу Израиля годом ранее. Нидерландский вещатель согласился принять конкурс после того, как Израиль заявил, что не сможет провести Евровидение второй год подряд.

Десять лет после своей первой победы, в конкурсе вновь победила Ирландия, на этот раз с песней «What’s Another Year?» («Что мне ещё один год?»), исполненной Джонни Логаном. Для Логана эта победа стала первой из трёх. Позже он также выиграл конкурс 1987 года, а также конкурс 1992 года в качестве автора.

Телевидение СССР посвятило конкурсу отдельный выпуск передачи «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», который вышел 16 мая того года.

Место проведения 

Гаага — ( или ) — город и община на западе Нидерландов, у берега Северного моря, резиденция нидерландского правительства и парламента, столица Южной Голландии и местопребывание королевского двора. В Гааге расположены крупные международные правовые органы: Международный суд ООН, Международный уголовный суд, Международный арбитражный суд, а также около 200 других международных правительственных организаций. Является третьим по величине городом Нидерландов после Амстердама и Роттердама.

Конкурс прошёл в здании Дворца конгрессов (ныне Всемирный форум), как и в 1976 году.

Формат 
После того, как Израиль выиграл предыдущий конкурс, местный вещатель должен был, по правилам, провести и конкурс 1980 года, но по финансовым причинам это оказалось невозможным. В 1979 году израильское телевидение потратило очень много средств для того, чтобы организовать Евровидение, перейти на цветное вещание, а также освещать мирный процесс с Египтом, и проводить конкурс второй год подряд оказалось не по силам. Во всех предыдущих подобных случаях на помощь приходило Би-би-си, принявшее вне очереди несколько конкурсов, но на этот раз Великобритания тоже отказалась. В итоге переговоров главы израильского вещателя Томи Лапида с нидерландским телевидением было достигнуто соглашение на проведение конкурса в этой стране. Ральф Инбар, проводивший переговоры, сказал в шутку, что Израиль теперь должен Нидерландам победу в конкурсе. Эта шутка оказалась пророческой, ведь следующая победа голландцев случилась именно в Израиле в 2019 году. Чтобы сэкономить нидерландский вещатель решил провести Евровидение опять в Гааге, и использовать часть декораций конкурса 1976 года.

Конкурс 1980 года был первым, в котором оценки жюри объявлялись по возрастающей, от 1 балла до 12-ти, а не в порядке выступления стран.

Особенностью Евровидения-1980 было то, что каждую песню представлял ведущий из соответствующей страны на своём языке. Ведущая конкурса Марлоус Флёйтсма провела его на нидерладском языке, и перешла на традиционные английский и французский только во время объявления результатов.

Участвующие страны 

Дата, которую выбрали для конкурса, оказалась для израильтян неудобной, поскольку это был канун Дня памяти павших, поэтому было решено отказаться от участия. Таким образом, конкурс 1980 года — единственный, в котором не участвовала страна, выигравшая годом ранее. После слабого результата годом ранее от участия отказалось Монако. Впервые, и единственный раз, в конкурсе участвовала африканская страна — Марокко. Таким образом, впервые в конкурсе прозвучала песня на арабском языке. После неудачного дебюта марокканский вещатель решил не возвращаться на Евровидение.

Немецкая певица Катя Эбштайн стала первой участницей, занявшей место в топ-тройке конкурса три раза. В 1970-м и 1971 годах она была на третьем месте, в 1980-м — заняла второе место. Эбштайн, таким образом, стала самой успешной участницей Евровидения, ни разу не выигравшей этот конкурс. В конкурсе 1980 года также участвовали Паола дель Медико от Швейцарии и Мэгги Макнил от Нидерландов, которые уже имели успех на конкурсах 1969-го и 1974 годов, соответственно. Обе заняли места в топ-пятёрке и на этот раз.

Группа «Telex» из Бельгии решила попробовать специально занять последнее место на конкурсе. Бельгийцы представили шуточную песню о Евровидении, которая была исполнена с помощью синтезаторов и в манере, напоминающей пение робота. Австрийская группа «Schmetterlinge» уже высмеивала Евровидение в 1977 году, но песня группы «Telex» стала первой, в которой звучит название конкурса. Несмотря на желание бельгийцев быть последними, они всё же обогнали Марокко и Финляндию, заняв 17-е место.

Вернувшиеся исполнители 
  — Катя Эбштайн (1970, 1971)
  — Паола дель Медико (1969)
  — Мэгги Макнил (1974)

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  — Рихард Остеррайхер
  — Аттила Оздемироглу
  — Джик Накассян
  — Норберт Даум
  — Жан Клодрик
  — Дел Ньюман
  — Аллан Ботчинский
  — Андерс Берглунд
  — Петер Ребер
  — Осси Рунне
  — Сигурд Янсен
  — Вольфганг Рёдельбергер
  — Джон Коулман
  — Жоржи Машаду
  — Рохир ван Оттерло
  — Сильвано Санторио
  — Ноэл Килехан
  — Хавьер Итурральде
  — без дирижёра

Результаты

Голосование

12 баллов в финале 

Песни на конкурсе представляли:

  — Крис Лонер
  — Шебнем Савашчы
  — Келли Сакаку
  — Мишель Эцель
  — Мохаммед Бузиди
  — Беатриче Кори
  — Юрген де Мюлиус
  — Ульф Эльфвинг
  — Лилиам Стамбак
  — Хейкки Харма
  — Осе Клевеланн
  — Каролин Райбер
  — Ноэл Эдмондс
  — Эладиу Климаку
  — Марлоус Флёйтсма
  — Эвелин Делиа
  — Тельма Мэнсфилд
  — Мари Круз Сориано
  — Арлет Венсан

Результаты голосования объявляли:

  — Дженни Пиппаль
  — Башак Догру
  — Ники Венега
  — Жак Арви
  — Камаль Ирасси
  — Мариолина Каннули
  — Бент Хениус
  — Арне Вайсе
  — Мишель Штокер
  — Каарина Пённиё
  — Руаль Эйен
  — ?
  — Рэй Мур
  — Тереса Круш
  — Флип ван дер Схали
  — Фабьен Эгаль
  — Дэвид Хеффернан
  — Альфонсо Лапенья
  — Жак Оливье

Примечания

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

 
1980 год в музыке